

Patronyme 

 Eric Carle (1929-2021), auteur-illustrateur américain ;
 Frankie Carle (1903-2001), pianiste, chef d'orchestre et compositeur américain ;
 Gabrielle Carle (1998-), footballeuse canadienne ;
 Gilles Carle (1929-2009), réalisateur, scénariste, monteur et producteur québécois ;
 Grégoire Carlé (1984-), auteur de bande dessinée français ;
 Jean Carle (1910-2000), alpiniste, skieur et médecin français ;
 Jean-Claude Carle (1948-2019), homme politique français ;
 Jean-Louis Carle (1925-1975), coureur cycliste français ;
 Lancelot de Carle (1500-1570), évêque de Riez ;
 Mathieu Carle (1987-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Matt Carle (1984-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Nick Carle (1981-), footballeur australien ;
 Richard Carle (1871-1941), acteur, compositeur, librettiste, lyriciste, metteur en scène et producteur de théâtre américain ;
 Shane Carle (1991-), lanceur droitier des Rockies du Colorado de la Ligue majeure de baseball ;
 Sophie Carle (1964-), actrice et chanteuse luxembourgeoise.

Toponyme 

 Pré de Madame Carle, site naturel des Alpes françaises situé au cœur du massif des Écrins.

Télévision 
 Carl au carré, série télévisée d'animation canadienne. En France, la série est diffusée sur Canal+ dans Canaille +